Симаково — топоним в России:

 Симаково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Симаково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Симаково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Симаково — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Симаково — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Симаково — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Симаково — платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.